Имангулов — фамилия. Известные носители:

 Имангулов, Динислам Исламович (1924—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Имангулов, Сулпан Гуссамович (1932—2001) — башкирский журналист, поэт-юморист, сатирик. Лауреат республиканской премии им. Шагита Худайбердина (1996), премии им. Булата Рафикова (2001, посмертно). Член Союза писателей СССР.